(1892  1976), peintre néerlandais
 Hub Ritzen (1912  1972), secrétaire historien hollandais régionales et municipales de Hoensbroek
 Jo Ritzen (* 1945), économiste néerlandais et politicien social-démocrate
 Jorrit Ritzen (* 1985), footballeur néerlandais
 Léon Ritzen, (1939  2018), footballeur belge
 Peter Ritzen (* 1956), pianiste flamande, compositeur et chef d'orchestre
 Pierre Debray-Ritzen (19221993), médecin français

Voir aussi 
 Ritz

Patronyme néerlandais
Patronyme limbourgeois
Patronyme germanique